Contea di Nemaha o Nemaha County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Nemaha (Kansas)
 Contea di Nemaha (Nebraska)